Blizanów (plaats), plaats in Polen
 Blizanów (gemeente), gemeente in Polen